Christian Montanari (1981), un pilote automobile saint-marinais ;
 Claudia Montanari (1965-), une journaliste, artiste peintre, plasticienne italo-française ;
 Danila Comastri Montanari (1948-), une romancière italienne ;
 Geminiano Montanari (1633-1687), un astronome italien ;
 Giuseppe Montanari (1889-1976), un peintre italien ;
 Jean-Paul Montanari (1947-), le directeur du festival international « Montpellier Danse » ;
 Richard Montanari (1952-), un écrivain américain, auteur de romans policiers ;
 Sergio Montanari (1937-1999), un monteur italien.